Shimazu est un nom de famille japonais :
 Le Clan Shimazu
 Yasujirō Shimazu (1897-1945) : cinéaste japonais

Voir aussi